Русское имперское движение (РИД) — российская православная, монархическая организация, исповедующая идеологию российского экспансионизма.

Базируется в Санкт-Петербурге. Лидер организации — Станислав Воробьёв.

РИД включено в список террористических организаций в США и Канаде. Из-за вторжения России на Украину, «Русское имперское движение» и «Имперский легион» внесены в санкционные списки Евросоюза и Швейцарии.

Идеология 
Сторонники РИД исповедуют «политическое православие», выступают за восстановление монархии в России, являясь последователями черносотенцев, действовавших в России в начале XX века. РИД выступает за создание Новороссии, критикует политику Иосифа Сталина. На информационных ресурсах РИД публикуются материалы антисемитского и антииммигрантского направления, публикуются материалы, отрицающие COVID-19, ведётся пропаганда терроризма.

История 
Основателем организации является Станислав Воробьёв, ранее являвшийся сторонником Всероссийской партии монархического центра. По различным данным создание Русского имперского движения относят к 2002 году или 2005 году. В 2008 году Русское имперское движение сформировало свою военизированную организацию (военно-патриотический клуб) «Имперский легион», который возглавил Денис Гариев. К 2011 году Русское имперское движение присоединилось к Народному ополчению имени Минина и Пожарского.

Имперский легион 
У группы есть два тренировочных центра в Санкт-Петербурге.

В июле 2014 года, после начала вооружённого конфликта на востоке Украины, движение начало обучение и отправку добровольцев в поддержку непризнанных республик. Они участвовали в боевых действиях в районах Славянска, Донецка, Дебальцева, Миуса и села Никишино. Ряд членов «Имперского легиона» работали наёмниками на Ближнем Востоке и Северной Африке. 30 января 2020 года стало известно, что Владимир Скопинов, ранее воевавший на Донбассе и Сирии, погиб в Ливии. Скопинов стал вторым членом РИД, погибшим в Ливии.

В 2022 году представители организации принимали участие в ходе вторжения России на Украину.

Санкции 
В РФ сайт организации и несколько номеров печатного издания движения внесены министерством юстиции в федеральный список экстремистских материалов.

6 апреля 2020 года Государственный департамент США классифицировал РИД как , а три его лидера (Станислав Анатольевич Воробьёв, Денис Валлиуллович Гариев и Николай Николаевич Трушалов) попали в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц. Ранее Госдеп США включал в список террористических организаций лишь группы связанные исламским терроризмом, кроме того РИД стал первой группировкой превосходства белых, включённой в данный список. Министерство юстиции США внесло сайт организации и её печатные издания в список экстремистских материалов. 

3 февраля 2021 года РИД также было включено в список террористических организаций в Канаде.

16 декабря 2022 года Евросоюз внес «Русское имперское движение» и «Имперский легион» в санкционные списки, отмечая что группа пропагандирует этнический русский национализм и стремится разжечь экстремизм сторонников превосходства белой расы на Западе, кроме того группа активно участвует в агрессивной войне против Украины от имени Российской Федерации. Таким образом, «Имперский легион» материально поддерживает действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Также под санкции стран Евросоюза попал Станислав Воробьёв как глава движения сторонников превосходства белой расы и Денис Гариев как глава «Русского имперского легиона». Позже к санкциям присоединилась Швейцария.

Международное сотрудничество 
В 2008 году сторонники РИД посетили Швецию, где присутствовали на Дне памяти Карла XII в Стокгольме вместе с националистической «Партией шведов». Осенью 2015 года стало известно, что РИД высказал поддержку Северному движению сопротивления. Тогда же лидер РИД Воробьёв совершил визит в Швеции. В 2017 году члены РИД встречались с представителями ультраправой .

26 января 2020 года в аэропорту Стокгольм-Арланда был арестован Анатолий Удодов, после того, как полиция обнаружила принадлежащий ему схрон оружия. За полгода до этого шведская полиция, установив его связь с Северным движением сопротивления, конфисковала у него большое количество огнестрельного оружия. Удодов был представлен Воробьёвым как представитель РИД в Швеции. В связи с этим следователи полагали, что он является рекрутером для тренировочных лагерей РИД. По данным шведской полиции, Удодов поддерживал отношения с осуждённым за терроризм Виктором Мелином. Мелин являлся частью группы шведских неонацистов, отправившихся в Россию для прохождения военной подготовки, а по возвращении в Швецию был ответственен за серию взрывов, направленных против меньшинств и политических оппонентов. РИД также проводила военную подготовку немецких, польских и финских неонацистов.

РИД также поддерживает связи с Чёрно-жёлтым альянсом в Австрии. Так, 9 ноября 2019 года Воробьёв участвовал во «Втором конгрессе европейских монархистов», проходившем в , бывшем гостевом доме императора Франца Иосифа I. В том же месяце представитель РИД выступил с речью на международной конференции в Мадриде, организованной правой испанской политической партией «Национальная демократия» и на которой присутствовали члены правой европейской партии «Альянс за мир и свободу». В мае 2018 года Национал-демократическая партия Германии провела собрание в немецком городе Ризе, в котором также участвовали представители РИД и националистические движения «Сербское действие» и «Болгарский национальный союз — Новая демократия».

29 апреля 2020 года Министерство внутренних дел Испании получило отчёт разведки, где говорилось, что РИД подстрекает своих коллег в Испании к совершению террористических актов (нападению на инфраструктуру, транспорт и использование химического оружия против населения).

5 июня 2020 года немецкий журнал Focus сообщил, что немецким спецслужбам известно о подготовке немецких неонацистов в России. Тем не менее, по формальным причинам правоохранители не могли запретить гражданам Германии выезжать в Санкт-Петербург. Международный центр борьбы с терроризмом охарактеризовал отношения РИД с российским правительством как «вынужденный симбиоз»: до тех пор, пока РИД не совершает терактов внутри России, они могут действовать и проводить обучение боевиков, отправлять их на различные конфликты за рубежом, в которых участвует Россия.

Согласно расследованию, проведённому изданием Infobae, американская неонацистская террористическая группировка Atomwaffen Division, создала ячейку в России, а её члены проходили обучение вместе с РИД. Позднее директор американской правительственной организации Национальный контртеррористический центр Кристофер Миллер подтвердил, что американские неонацисты имеют контакты с РИД и ездят в Россию для подготовки. Центр международной безопасности и сотрудничества так охарактеризовал деятельность РИД в США: «В то время как РИД активно налаживал связи с европейскими группами сторонников превосходства белой расы, его работа с организациями в США исторически развивалась на личной, а не на формальной или институциональной основе. С 2020 года эта модель может измениться, учитывая предполагаемые отношения РИД с российским филиалом неонацистской организации Atomwaffen Division».

См. также 
 ДШРГ «Русич»

Примечания

Ссылка 
 Русское имперское движение на Радио «Свобода»

Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Монархические организации
Террористические организации Европы
Русские националистические организации
Националистические террористические организации
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину